Brabham BT24 je Brabhamov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in , ko so z njim dirkali Jack Brabham, Denny Hulme, Jochen Rindt in Dan Gurney. V tem času je dirkalnik nastopil na 32-ih dirkah ter zabeležil tri zmage in en najhitrejši krog. V sezoni 1967 je Denny Hulme osvojil dirkaški naslov prvaka, Brabham pa konstruktorskega.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

BT24
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1967
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1968
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1969